Жан-Батист-Франсуа-Жозеф де Крой (; 30 мая 1686 — 24 мая 1727, Париж), герцог д'Авре и де Крой, князь Священной Римской империи, рейхсмаршал, гранд Испании 1-го класса — испанский и французский генерал, участник Войны за испанское наследство.

Биография 

Младший сын Фердинанда-Жозефа-Франсуа де Кроя, герцога д'Авре и де Крой, и Мари-Жозеф-Барб де Алевин.

Суверен (вольный барон) Фенетранжа в Лотарингии, граф де Фонтенуа, виконт де Лангль, сеньор де Монтиньи-сюр-Мёз, и прочее.

Первоначально носил титул маркиза де Вайи. Предназначался к духовной карьере, учился в иезуитском коллеже, был каноником в Кёльнском архиепископстве. Не чувствуя в себе церковного призвания, отправился на войну вслед за старшим братом. Участвовал во всех испанских кампаниях с 1707 по 1714 годы.

1 июля 1707 назначен прапорщиком в полк валлонской гвардии, 1 января 1709 произведен в капитаны роты Виллереса. 30 августа 1710 сменил погибшего брата на посту командира полка, с производством в чин лагерного маршала.

Отличился в битве при Вильявисьосе, где валлоны разгромили восемь батальонов англичан и австрийцев, и взяли 14 знамен.

В 1711—1712 годах валлонская гвардия прикрывала осаду Жироны, а в 1713—1714 годах полк отличился при осаде Барселоны.

16 октября 1716 вышел в отставку, после тщетной борьбы с мадридскими придворными интриганами, добивавшимися уменьшения численности валлонских гвардейцев.

Перешел на французскую службу.

Семья 

Жена (5.06.1712, Мадрид): Мари-Анн-Сезарин Ланте делла Ровере (1693—16.04.1753, Париж), дочь Антонио Ланте Монтефельтро делла Ровере (1648 — 5.5.1716), 2-го герцога де Бомарцо, 1-го князя Бельмонте, и Луизы-Анжелики де Латремуй-Нуармутье

Дети:

 Луи-Фердинанд-Жозеф де Крой (14.06.1713—17.07.1761), герцог д’Авре и де Крой. Жена (15.01.1736): Мари-Луиза-Кюнегонда де Монморанси-Люксембург (1716—1764), дочь Кристиана-Луи де Монморанси, герцога де Люксембурга, маршала Франции, и Луизы-Мадлен де Арле де Бомон
 Мари-Луиза-Жозефа де Крой (22.02.1714 — после 3.05.1748). Муж (22.09.1733): Карло Федериго де Тана, маркиз де Тана ди Вероленго ди Сантана (ум. 1763)
 Жан-Жюст-Фердинанд-Жозеф де Крой (27.05.1716—25.07.1790), граф де Приего. Жена (12.02.1742): Мари-Бетлеем-Фердинанда Ланте делла Ровере, дочь Алессандро Ланте делла Ровере, герцога Санто-Джемини, и Франсиски Хавьеры Марии Фернандес де Кордовы, маркизы де ла Каста
 Мари-Анн-Шарлотта де Крой (12.05.1717—?). Муж (1.04.1737): Хоакин Фелипе Антонио Хименес де Палафокс Сентурион де Кордоба, 6-й маркиз де Ариса и 9-й де Гуадалесте (1702—1775)
 Эрнест де Крой (1718—30.05.1726)
 Полина-Жозефа де Крой (30.06.1721—?). Приоресса кармелиток на улице Гренель в Париже

Литература 

 , p. 661 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, p. 83 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Guillaume H. Histoire des gardes wallones au service d'Espagne. — Bruxelles: F. Parent, 1858, p. 343
 Monographie de Croy // La Picardie : revue littéraire et scientifique. T. XIV. — Amiens: Lenoel-Herouart, 1868, pp. 558—559
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 591
 Vegiano J.-Ch.-J. de. Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, 1420—1555. — Louvain: Jean Jacobs, 1775, p. 180 

Гранды Испании
Генералы Испании
Участники войны за испанское наследство
Дом де Крой
Герцоги де Крой